Esseiachryson é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, distribuída restrita ao Chile.

Espécie
 Esseiachryson minutum (Blanchard, 1851)

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos